Monte d’Oro steht für:

 Monte d’Oro (Berg), Berg auf der Insel Korsika, Frankreich
 Monte d’Oro (Schiff), Fährschiff der französischen Reederei Corsica Linea